Rumors – album zespołu Arrogance
 Rumors – singel Lindsay Lohan
 Rumors – singel zespołu Timex Social Club
 Rumors – dramat Neila Simona
 Rumors – manga Tomo Matsumoto

Zobacz też 
 Rumours – album zespołu Fleetwood Mac